Фрагозу () — португальська власна назва.

Особи 
 Аугусту Фрагозу — бразильський військовий і державний діяч.
 Антоніу Ошкар де Фрагозу Кармона — 11-й президент Португалії.

Топоніми

Тасу-Фрагозу (Мараньян) — муніципалітет.

Фрагозу (Португалія) — парафія.

Португальські прізвища